Vega, principal estel de la constel·lació de Lira
 Vega (coet), vehicle de llançament orbital d'Arianespace
 Cràter Vega, cràter de la Lluna
 Tribunal de la Vega de València, organització encarregada de dirimir els conflictes en la comunitat de regants de l'horta de València
 Toponímia:
 Illa Vega, petita illa al nord-oest de l'Illa James Ross, a la península Antàrtica 
 Arxipèlag de Vega (Vegaøyan), petit arxipèlag situat davant la costa atlàntica de Noruega
 La Vega, una de les 31 províncies de la República Dominicana
 Comarques:
 Vega de Granada, comarca situada en el sud-est d'Espanya
 Vega Media del Segura, Segura Mitjà en català, comarca murciana situada entre la Vall de Ricote i l'Horta de Múrcia 
 Vega del Guadalquivir, comarca a la província de Sevilla
 Vega-Valdavia, comarca o subcomarca de Páramos-valles situada al nord-oest de la província de Palència
 Vega Alta del Segura, en català Alt Segura, comarca amb capital a Cieza
 Vega Baja del Segura, en català, Baix Segura, comarca del sud del País Valencià amb capital a Oriola
 Municipis:
 Vega (Noruega), municipi al comtat de Nordland (Noruega) És part de la regió tradicional de Helgeland
 Vega del Codorno, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Vega de Espinareda, municipi de la província de Lleó
 Vega de Infanzones, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Vega de Liébana, municipi de Cantàbria a la comarca de Liébana
 Vega de Pas, municipi de Cantàbria
 Vega de Ruiponce, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Vega de San Mateo, municipi de l'illa de Gran Canària, a les illes Canàries
 Vega de Santa María, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Vega de Tera, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Vega de Tirados, municipi de la província de Salamanca
 Vega de Valcarce, municipi de la província de Lleó Forma part de la comarca d'El Bierzo
 Vega de Valdetronco, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Vega de Villalobos, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Alcalá de la Vega, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Bustillo de la Vega, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Castrillo de la Vega, municipi de la província de Burgos
 Cenes de la Vega, municipi de la Vega de Granada (província de Granada)
 Churriana de la Vega, municipi de la Vega de Granada (província de Granada)
 Cogollos Vega, municipi situat en el límit septentrional de la Vega de Granada (província de Granada)
 Cúllar Vega, municipi andalús de la Vega de Granada (província de Granada)
 Fresno de la Vega, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó Forma part de la comarca d'Esla-Campos
 Huétor Vega, municipi situat en la part central de la Vega de Granada (província de Granada), a uns 5 km de la capital provincial
 Itero de la Vega, municipi de la província de Palència
 Monasterio de Vega, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Montejo de la Vega de la Serrezuela, municipi de la província de Segòvia (Castella i Lleó)
 Osa de la Vega, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Pedrosa de la Vega, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Poza de la Vega, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Renedo de la Vega, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Riego de la Vega, municipi de la província de Lleó
 San Cristóbal de la Vega, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 San Justo de la Vega, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Martín de la Vega, municipi de la Comunitat Autònoma de Madrid
 San Martín de la Vega del Alberche, municipi de la província d'Àvila (Castella i Lleó)
 Santa María de la Vega, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Santervás de la Vega, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Soto de la Vega, municipi de la província de Lleó 
 Valdearcos de la Vega, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Villademor de la Vega, municipi de la província de Lleó
 Villaluenga de la Vega, municipi de la província de Palència
 Entitats de població:
 Vega de Doña Olimpa, llogarret al municipi de Saldaña (província de Palència, Castella i Lleó) 
 Cimanes de la Vega, poble de la província de Lleó, distant 14 km de Benavent
 Biografies:
 José María Alonso-Vega Suárez (Oviedo, 1931 - 2007), advocat i polític asturià
 María Teresa Fernández de la Vega Sanz (València, 1949) advocada, professora universitària i política valenciana, Vicepresidenta Primera del Govern i Ministra de la Presidència d'Espanya
 Manuel de Vega i de Rovira, religiós benedictí i escriptor català de començaments del segle XVIII
 Manuel Vega i March (Granollers, 1871 - Barcelona, 1931) arquitecte català, titulat el 1892
 Eduardo Vega de Seoane y Echevarría, polític espanyol, originari de San Fernando
 Jaime Camino Vega de la Iglesia (Barcelona, 1936 ), director i guionista de cinema català
 Rafael de Vega Barrera (Zazuar, 1889 - Lugo, 1936), metge i polític espanyol
 Matías Vega Guerra (Las Palmas de Gran Canaria, 1905 - 1989), advocat i polític canari
 Suzanne Vega (1959, Santa Monica, Califòrnia), cantant i compositora estatunidenca
 Xesús Manuel Vega Buxán (Tuiriz-Pantón, província de Lugo, 1951), economista i polític gallec
 Lope de Vega (Madrid, 1562 - 1635), dramaturg i poeta castellà del període barroc 
 Ventura de la Vega (Buenos Aires, Argentina, 1807 - Madrid, 1865), comediògraf argentí
 Rubén Vega Fuertes (Lleó, 1977) futbolista castellà que ocupa la posició de davanter
 Baldomero Vega de Seoane y Andrea Pérez (? 1850 - El Escorial, 1910), militar i polític espanyol, pare d'Eduardo Vega de Seoane
 Etelvino Vega (Mieres, 1906 - Alacant, 1939), militar comunista asturià que comandà Batallons de milícies i Brigades
 Luis Manuel Arias Vega (Oviedo, 1967), futbolista asturià, que ocupava la posició de defensa
 Inca Garcilaso de la Vega, anomenat l'Inca, escriptor i historiador peruà El seu nom original era Gómez Suárez de Figueroa
 Celestino Fernández de la Vega (Friol, Lugo, 1914 - riu Miño, 1986), destacat militant del galleguisme cultural
 Garcilaso de la Vega (Toledo, 1501/1503? - Le Muy, França, 1536), poeta i militar del Segle d'or espanyol
 Rómulo Díaz de la Vega (ciutat de Mèxic, 1800 - Puebla de Zaragoza, 1877), militar mexicà conservador i centralista
 Antonio Vega i Tallés (Madrid, 1957 - 2009), músic espanyol
 Jurij Vega (Ljubljana, 1754 - Viena, 1802), militar i matemàtic eslovè.